Сен-Поль-де-Серр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Бордо, 13 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 262,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Поль-де-Серр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Поль-де-Серр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь